Bosznia-Hercegovina
Korana a Szana mellékfolyója Nyugat-Bosznia-Hercegovinában

Horvátország
Korana falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében
Korana falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Korana folyó Horvátország középső részén, a Kupa jobb oldali mellékfolyója